La Banco Ambrosiano, une banque italienne.
 Le TEE Ambrosiano, un train de luxe reliant Milan et Rome.